

Geografia
Italia
 Vercelli – città del Piemonte
 Borgo Vercelli – comune della provincia di Vercelli

Persone 
 Albino di Vercelli – vescovo cattolico e santo italiano
 Claudio Vercelli – storico italiano
 Eusebio di Vercelli – vescovo cattolico e santo italiano
 Francesco Vercelli – idrografo italiano
 Gino Vercelli – fumettista italiano
 Guglielmo da Vercelli – abate e santo italiano
 Leone di Vercelli – vescovo italiano
 Limenio di Vercelli – vescovo e santo italiano
 Luigi Vercelli – calciatore italiano

Altro
 Vercelli – cognome italiano
 Arcidiocesi di Vercelli
 Circondario di Vercelli
 Libro di Vercelli
 Provincia di Vercelli